Vogelsangbach ist der Name folgender Gewässer:

 Vogelsangbach (Aachbach), rechter Zufluss des Aachbachs (zur Necker) bei Nassen (Neckertal), Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Vogelsangbach (Mirker Bach), rechter Zufluss des Mirker Bachs in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsangbach (Nesenbach), linker Zufluss des Nesenbachs in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Vogelsangbach (Nethe), rechter Zufluss der Nethe in Erkeln, Stadt Brakel, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsangbach (Prim), auch Sulztalbach, rechter Zufluss der Prim beim Stadtteil Neufra von Rottweil im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Vogelsangbach oder Rinderbach (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr in Essen-Kettwig, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsangbach (Sädelbach), rechter Zufluss des Sädelbachs (zum Bärenbach, zum Mühlebach, zur Töss) bei Mittelsädel (Bäretswil), Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Vogelsang
 Vogelsangbächli